"Pterodon" africanus је изумрла врста плаценталних сисара, из изумрлог полифилетског племена Hyainailourini унутар изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae и изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, која је у периоду раног олигоцена настањивала подручје Африке.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Врста "Pterodon" africanus је раније била уврштена унутар изумрлог рода Pterodon, но у каснијим истраживањима је ова врста препозната као засебан представник племена Hyainailourini.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте "Pterodon" africanus.
 }}

Временска распрострањенст врсте "Pterodon" africanus унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourini

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке
Несврстане врсте сисара